Atschin ist der Name folgender Orte:
 eine Provinz in Indonesien, siehe Aceh
 eine Provinz in Afghanistan, siehe Atschin (Distrikt)